HGTV è una serie di reti televisive del gruppo Discovery Communications:
HGTV (Stati Uniti d'America) è la versione statunitense
HGTV (Canada) è la versione canadese
HGTV (Australia) è la versione australiana
HGTV (Nuova Zelanda) è la versione neozelandese
HGTV (Polonia) è la versione polacca
HGTV (Regno Unito ed Irlanda) è la versione per i mercati britannico ed irlandese
HGTV (Italia) è la versione italiana